L'edizione 2001-02 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Pierre van Hooijdonk (), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 2001-02.
 Den Bosch, Sparta Rotterdam e Fortuna Sittard retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2001-2002

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Campionato olandese di calcio